Egipt mameluków – sułtanat egipski w latach 1250-1517.
 Egipt mameluków – sułtanat egipski w okresie od końca XVIII wieku do 1811. Patrz tutaj

Zobacz też 
 historia Egiptu